De schilderkunst in de Nederlanden heeft een belangrijke rol in de geschiedenis van de schilderkunst gespeeld. Een bloeiperiode vond plaats in de zeventiende eeuw, de zogenaamde Gouden Eeuw van de Nederlandse cultuur, wat het Noorden betreft. Met schilderkunst in de Nederlanden wordt in dit verband overigens tevens de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden tot 1830 bedoeld.

Oude schilderkunst uit de Nederlanden

Jan van Eyck

Rogier van der Weyden

Jheronimus Bosch

Pieter Bruegel de Oude

Zeventiende eeuw (in het Noorden de gouden eeuw)

Pieter Paul Rubens

Antoon van Dyck

Frans Hals

Rembrandt van Rijn

Jan Steen

Johannes Vermeer

Negentiende eeuw

Vincent van Gogh

Twintigste eeuw

Piet Mondriaan

Overig

Zie ook 
Lijst van Nederlandse kunstschilders
Hollandse School
Lijst van musea voor moderne kunst in Nederland
Lijst van Europese kunststromingen

Externe links 
 De Hollandsche schilderkunst in de 17e eeuw